Existen varias localidades con el nombre de Buisán
Buisán, localidad del municipio de Fanlo, provincia de Huesca, España.
Buisán, localidad del municipio de Becerreá, provincia de Lugo, España.
Buisán, localidad del municipio de Fonsagrada, provincia de Lugo, España.